Aardrijkskunde
Winters (Californië), een plaats in de Amerikaanse staat Californië
Winters (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas

Personen met de achternaam Winters
Jan Mathijs Winters (1864-1935), Vlaams dichter
David Winters, Brits acteur en danser
Dean Winters, Amerikaans acteur
Richard Winters, Amerikaans militair
Scott William Winters, Amerikaans acteur
Shelley Winters, Amerikaans actrice

Zie ook 
Winter (doorverwijspagina)